Hrušková steht für:

 Hrušková (Sokolov), einen Ortsteil von Sokolov in Tschechien
 Květa Hrušková (* 25. Juni 1925; † 30. Januar 2012), eine tschechoslowakische Tischtennisspielerin